Pawns of Fate – film del 1914 diretto da James Durkin
 Pawns of Fate – film del 1915 diretto da Frank Lloyd
 Pawn of Fate o The Pawn of Fate – film del 1916 diretto da Maurice Tourneur